Het WTA-tennistoernooi van Bad Gastein (officieel Nürnberger Gastein Ladies) van 2011 vond plaats van 11 tot en met 17 juli 2011 in de Oostenrijkse plaats Bad Gastein. Het was de vijfde editie van het toernooi in Bad Gastein. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Zeven van de acht geplaatste speelsters, onder wie de als eerste geplaatste titelverdedigster Julia Görges, werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. Alleen de als achtste geplaatste Ksenija Pervak speelde een echt toernooi – niettemin werd ze in de halve finale verslagen door Patricia Mayr-Achleitner die daarmee voor het eerst in haar carrière een finaleplaats in een WTA-toernooi behaalde. Mayr, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, bereikte de finale zonder een set te verliezen. Daar ontmoette ze de Spaanse María José Martínez Sánchez die in twee sets de titel greep. Martínez Sánchez wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Bad Gastein op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, haar eerste van het jaar.

Dubbelspel – Het eerste reekshoofd, het koppel Natalie Grandin en Vladimíra Uhlířová, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door de latere finalistes Gajdošová en Görges. Titelhoudster Anabel Medina Garrigues nam niet aan het toernooi deel. Haar teamgenoot van vorig jaar, Lucie Hradecká, verdedigde met succes haar titel, samen met haar landgenote Eva Birnerová. Het ongeplaatste Tsjechische duo versloeg in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Jarmila Gajdošová en Julia Görges in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Hradecká bezat al tien dubbelspeltitels (waarvan vier in Bad Gastein). Voor Birnerová was het de tweede.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bad Gastein 2011
Bad Gastein